100 m stylem klasycznym kobiet – jedna z konkurencji pływackich, które odbyły się podczas XXXI Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro. Eliminacje i półfinały miały miejsce 7 sierpnia, a finał 8 sierpnia.

Minima kwalifikacyjne wyznaczone przez FINA wyniosły 1:07,85 (minimum A) i 1:10,22 (minimum B).

Tytułu mistrzyni olimpijskiej z Londynu broniła Rūta Meilutytė.

Terminarz 
Wszystkie godziny podane są w czasie brazylijskim (UTC-03:00) oraz polskim (CEST)..

Rekordy 
Przed zawodami rekord świata i rekord olimpijski wyglądały następująco:

W trakcie zawodów ustanowiono następujące rekordy:

Wyniki

Eliminacje

Półfinały

Półfinał 1

Półfinał 2

Finał

Uwagi

Przypisy 

100 m stylem klasycznym kobiet